34 шахова Олімпіада тривала з 28 жовтня по 12 листопада 2000 року в турецькому місті Стамбул.

У змаганнях взяли участь 126 команд (Туреччину було представлено двома командами. Команди Нікарагуа, Мавританії та Джибуті вибули). У турнірі взяло участь 765 шахістів, серед яких 197 гросмейстерів та 155 міжнародних майстрів.

Було зіграно 3528 партій (Результати 14-и ігор було скасовано) за швейцарською системою в 14 турів.

Місця визначались за:
 Кількістю очок.
 Коефіцієнтом Бухгольца.
 Кількістю командних очок (КО).

Контроль часу: 100 хвилин на 40 ходів, потім 50 хвилин на 20 ходів, потім 10 хвилин до кінця гри. Якщо гра не закінчувалась — 30 секунд на хід.

Чоловіча збірна України (Василь Іванчук, Руслан Пономарьов, Володимир Баклан, В'ячеслав Ейнгорн, Олег Романишин, Вадим Малахатько) здобула бронзові нагороди.

Підсумкова таблиця 
 М — місце.
 Б — Коефіцієнт Бухгольца.
 Очки — сума набраних очок усіма шахістами (1 за перемогу шахіста, ½ за нічию, 0 — за поразку).
 КО — неофіційні командні очки, набрані всією командою (2 за перемогу команди, 1 — нічия, 0 — поразка).
 Курсивом — місце суперника.
 () — сума набраних очок у матчі всіма шахістами.
 К — додаткові команди.

Примітки

Джерела 
 OlimpBase 
 Ігри збірної України на 34 Олімпіаді

Шахові олімпіади
2000 у шахах
Спортивні змагання у Стамбулі
Жовтень 2000
Листопад 2000